Бганба — абхазская фамилия.

 Известные носители
 Бганба, Валерий Рамшухович (род. 1953) — абхазский политический деятель.
 Бганба, Виталий Решевич (род. 1955) — абхазский политический деятель.
 Бганба, Лили Дугужовна (род. 1937) — абхазский экономист, министр финансов (1993—2005).
 Бганба, Кязим Османович (1912—1975) — Герой Социалистического Труда.